Csehország
 Hlinsko, település a Chrudimi járásban
 Hlinsko, település a Přerovi  járásban